La aparición de la Virgen a San Lorenzo es una obra del Greco, realizada en 1577 durante su primer período toledano. 

Es una de las obras más grandes de toda la carrera del Greco. Su estructura y estilo hace inevitable la evocación a Tiziano e incluso a Miguel Ángel. Incluso podría decirse que anticipa el tenebrismo.

Análisis 

Esta obra fue encargada por el inquisidor Rodrigo de Castro, quien también era arzobispo de Sevilla y obispo de Cuenca y Zamora. Es uno de los pocos cuadros religiosos para particulaes que el Greco realizó en su primera estancia toledana.

San Lorenzo se encuentra vestido con una finísima dalmática con brocados. En su mano derecha sostiene la parrilla, símbolo de su martirio. Dirige la mirada a la Virgen con el Niño Jesús, situados en una nube y enfocados por un haz de luz. El fondo está formado de nubarrones con distintas tonalidades.

La figura es amplia e inscrita en un triángulo renacentista, aunque demasiado alargada. El pintor emplea una pincelada rápida y vigorosa que manifiesta todos los detalles. El resultado es un lienzo bellísimo y muy espiritual, como reflejan los ojos del santo.

Bibliografía 
 ÁLVAREZ LOPERA, José, El Greco, Madrid, Arlanza, 2005, Biblioteca «Descubrir el Arte», (colección «Grandes maestros»). ISBN 84-955503-44.
 SCHOLZ-HÄNSEL, Michael, El Greco, Colonia, Taschen, 2003. ISBN 978-3-8228-3173-1.

Enlaces externos 
ArteHistoria.com. «Aparición de la Virgen a San Lorenzo» [Consulta: 22.12.2010].

Obras y cuadros del Greco
Cuadros de 1577
Pinturas representando a la Virgen con el Niño
Monforte de Lemos
Pinturas de santos